Quesnel steht für:
 Quesnel (British Columbia), Gemeinde in British Columbia, Kanada

Quesnel ist der Familienname folgender Personen: 

 Frédéric-Auguste Quesnel (1785–1866), kanadischer Politiker, Jurist und Geschäftsmann
 Jules-Maurice Quesnel (1786–1842), kanadischer Entdeckungsreisender und Politiker
 Joseph Quesnel (1746–1809), kanadischer Komponist, Schriftsteller und Schauspieler
 Pasquier Quesnel (1634–1719), französischer jansenistischer Theologe
 Pooky Quesnel (* 1966), britische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Sängerin

Siehe auch:
 Le Quesnel